Cálem bezeichnet:

 Cálem (Kellerei), Portweinkellerei
 António Cálem (1860–1932), portugiesischer Kaufmann